Ronne ist der Familienname folgender Personen:

 David M. Ronne (1943–2007), US-amerikanischer Tonmeister
 Finn Ronne (1899–1980), US-amerikanischer Polarforscher norwegischer Herkunft

Sonstiges:
 Ronne Entrance, Bucht zwischen der Alexander-I.-Insel und dem Palmerland westlich der Antarktischen Halbinsel
 Filchner-Ronne-Schelfeis, Schelfeis im Weddell-Meer, Antarktis
 Mount Ronne, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Rønne (Begriffsklärung)